

Patronyme 

 David Rosen (né en 1930), ancien PDG de SEGA
 David Rosen (né en 1959), artiste et styliste sud-africain